Ängholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängholmen (Föglö, Åland), 
 Ängholmen, Raseborg, Nyland,

Sverige 
 Ängholmen, Göteborg

Se även 
 Ängholm
 Ängsholmen
 Ängesholmen